Bentley ima več pomenov.

Osebnosti 

 Matthew James Bentley (Matt Bentley) (1979 – ), ameriški rokoborec.
 Richard Bentley (1662 – 1742), angleški anglikanski duhovnik in klasični učenjak.
 Robert Bentley (1821 – 1893), angleški botanik.
 Wes Bentley (1978 – ), ameriški filmski igralec.
 Charles Raymond Bentley (1929 – 2017), ameriški raziskovalec, glaciolog in geofizik.

Kraji 

 Bentleyjev ledeniški jarek, Antarktika
 Gora Bentley, Antarktika

Drugo 

 Bentley - britanski proizvajalec osebni avtomobilov
 MS Bentley - vojaško plovilo Kraljeve vojne mornarice
 USS Bentley - vojaško plovilo Vojne mornarice ZDA